Bitam se poate referi la:

Localități
 Bitam, un oraș din Gabon
 Bitam, un sat din Provincia Gilan, Iran

Unități administrativ-teritoriale
 Bitam, o comună din Algeria